Àfrica Occidental Espanyola, nom conjunt de les colònies espanyoles a l'Àfrica Occidental
 Orde de l'Excel·lència d'Alberta (del seu nom en anglès Alberta Order of Excellence), distinció civil atorgada per la província d'Alberta, al Canadà
 Eix del Mal (del seu nom en anglès Axis Of Evil), expressió proposada per George W. Bush per referir-se als països patrocinadors del terrorisme
 Age of Empires, sèrie de videojocs d'estratègia en temps real per a ordinador personal, desenvolupada per Ensemble Studios
 ATA over Ethernet, protocol de xarxa que permet accedir a dispositius ATA des de xarxes Ethernet
 Area of Effect, terme utilitzat en videojocs per indicar l'abast d'un atac o un altre efecte